Plusieurs basiliques ont été nommées basilique Saint-Vincent ou basilique Saint-Vincent-Martyr en référence à saint Vincent :
 la basilique Saint-Vincent du complexe religieux Galliano à Cantù en Italie ;
 la basilique Saint-Vincent de Castres en France ;
 la basilique Saint-Vincent-Martyr de Cordoue en Espagne ;
 la basilique Saint-Vincent de Metz en France.

Autres édifices 
 La basilique  d’Ávila en Espagne est en fait dédiée à trois saints martyrs espagnols ().
 La  de Madrid en Espagne est dédiée à saint Vincent de Paul.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 

~
Vincent